Санкт-Никола-ан-дер-Донау () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Перг. . Официальный код — 41121.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Николаус Принц (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания 

Общины Верхней Австрии